Eulenkopf ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Siedlung:
 Eulenkopf (Gießen), Siedlung in Gießen, Landkreis Gießen, Hessen

Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Eulenkopf (Harz) (534,5 m), im Harz (Mittelgebirge), zwischen Netzkater (Harztor) und Rothesütte (Ellrich), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Eulenkopf (Eifel) (467,0 m), der Eifel, bei Fuchshofen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Eulenkopf (Mölschbach) (459,8 m), im Pfälzerwald, bei Mölschbach, kreisfreies Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eulenkopf (Nordpfälzer Bergland) (422,0 m), im Nordpfälzer Bergland, bei Eulenbis, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eulenkopf (Drehenthalerhof) (399,6 m), im Pfälzerwald, bei Drehenthalerhof (Otterberg), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Eulenkopf (Pleisweiler-Oberhofen) (315,0 m), im Pfälzerwald, bei Pleisweiler-Oberhofen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Naturschutzgebiet:
 Magerwiesen am Eulenkopf, am Eulenkopf, bei Eulenbis, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Aussichtsturm:
 Eulenkopfturm, auf dem Eulenkopf bei Eulenbis, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

In der Tiermedizin wird die Bezeichnung Eulenkopf (Syn. Eulengesicht) auch für Vögel mit einer hochgradigen Sinusitis infraorbitalis verwendet.

Siehe auch:
 Eulenkopfmeerkatze
 Eulenkopfweg
 Owlshead